Mackenrode (Eichsfeld)
 Mackenrode (Hohenstein)
 Mackenrode (Landolfshausen)